Un beignet est un mets sucré ou salé, fait d'une pâte assez fluide frite dans l'huile.

 En informatique, Beignet est une implémentation libre d'OpenCL, pour les processeurs graphiques Intel HD Graphics.